Kris Temmerman (2 februari 1973) is een Belgisch voormalig voetballer. Hij speelde als middenvelder.

Carrière 

Temmerman, Kris